Enoch Arden – poema del 1864 di Lord Alfred Tennyson
Enoch Arden – film del 1914 diretto da Percy Nash
Enoch Arden – cortometraggio del 1915 diretto da William Christy Cabanne